Carmen Serdán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Carmen Serdán, Acatzingo, ort, Puebla, 
 Carmen Serdán, Guadalupe Victoria, ort, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar